Енди Родик је други пут освојио турнир. У финалу је победио Хуана Карлоса Ферера са 6:3, 6:4.

Носиоци

  Роџер Федерер (друго коло)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Давид Налбандијан (друго коло)
  Иван Љубичић (четвртфинале)
  Николај Давиденко (прво коло)
  Џејмс Блејк (друго коло)
  Томи Робредо (полуфинале)
  Маркос Багдатис (треће коло)

  '''Енди Родик (победник) 
  Давид Ферер ''(четвртфинале) 
  Томаш Бердих ''(прво коло) 
  Јарко Нијеминен ''(прво коло) 
  Фернандо Гонзалез ''(полуфинале) 
  Томи Хас ''(треће коло) 
  Роби Џинепри ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(Треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2006.